Исады — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Исады — деревня в Великоустюгском районе.
 Исады — хутор в Грязовецком районе.
 Исады — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Нижегородская область 
 Исады — село в Лысковском районе.

Рязанская область 
 Исады — село в Спасском районе.

Ярославская область 
 Исады — деревня в Любимском районе.
 Исады — деревня в Некрасовском районе.
 Исады — бывшая деревня в Ростовском районе.

См. также 
 Пристань Исады
 Ноземские Исады
 Шингарские Исады
 Верхние Исады
 Нижние Исады